Puchar Hopmana 2014, właśc. Hyundai Hopman Cup 2014 – 26. edycja tenisowego Pucharu Hopmana, uznawanego za nieoficjalne mistrzostwa drużyn mieszanych, rozgrywana od 28 grudnia 2013 do 4 stycznia 2014 w Perth na nawierzchni twardej.

W dwudziestej szóstej edycji imprezy udział brało osiem zespołów podzielonych na dwie grupy po cztery zespoły w każdej. Zwycięzcy grup awansowali do finału. Najwyżej rozstawionym zespołem była debiutująca w rozgrywkach drużyna Polski.

W zawodach zwyciężyła drużyna Francji, która w finale pokonała Polaków wynikiem 2-1.

Drużyny

Grupa A

Mecze grupowe

Tabela grupy A

Grupa B

Mecze grupowe

Tabela grupy B

Finał

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2013 w Australii
2014 w Australii